Pod Lhotou může být:
 Pod Lhotou (Chotilsko) – osada, součást obce Chotilsko v okrese Příbram
 Pod Lhotou (Skuteč) – osada, součást města Skuteč v okrese Chrudim

 Pod Lhotou